Osoby o tym nazwisku:
 Edmund Szeparowycz – ukraiński wojskowy, oficer armii austro-węgierskiej i ukraińskiej
 Feliks Szeparowycz – ukraiński wojskowy, oficer armii austro-węgierskiej
 Julijan Szeparowycz – ukraiński działacz społeczny i spółdzielczy, oficer
 Łew Szeparowycz – ukraiński działacz społeczny i spółdzielczy, oficer
 Ołena Szeparowycz – ukraińska działaczka społeczna i dziennikarka